Antiga Roma: Partit Popular (antiga Roma), partit oposat al dels optimats
 Europa:
Partit Popular (Bèlgica), partit polític de Bèlgica d'orientació liberal conservadora
 Partit Popular Europeu (PPE) partit polític europeu demòcrata cristià a nivell europeu fundat el 1976
 Partit Popular Europeu - Demòcrates Europeus grup polític del Parlament Europeu demòcrata cristià i conservador
 Àustria:
 Partit Popular d'Àustria (Österreichische Volkspartei, ÖVP) partit polític austríac
 Partit Popular de la Gran Alemanya (Großdeutsche Volkspartei, GDVP) partit polític austríac fundat el 1920
 Croàcia: 
 Partit Popular Croat – Demòcrates Liberals (Hrvatska narodna stranka – Liberalni Demokrati) partit polític de Croàcia
 Partit Popular Serbi (Croàcia) (Српска народна странка, CHC, Srpska narodna stranka, SNS) partit polític de Croàcia
 Dinamarca:
 Partit Popular Danès Partit Popular Danès (danès Dansk Folkeparti), partit polític danès d'ideologia nacional-conservadora
 Partit Popular Socialista (Socialistisk Folkeparti, SF) partit polític danès fundat el 1959
 Partit Popular Conservador (Det Konservative Folkeparti), partit polític de Dinamarca
 Eslovènia: Partit Popular Eslovè (Slovenska ljudska stranka) partit polític d'Eslovènia
 Estat espanyol:
Partit Popular (Espanya), partit polític a l'Espanya post-Transició, successor ideològic d'Alianza Popular
 Partit Popular Andalús, secció del Partit Popular a Andalusia
Partit Popular d'Aragó secció aragonesa del Partit Popular fundat en 1989 amb el naixement oficial del Partit Popular
 Partit Popular de Balears secció local del Partit Popular a les Illes Balears 
 Partit Popular de Menorca secció del Partit Popular a Menorca
 Partit Popular del País Basc secció del Partit Popular a la comunitat autònoma del País Basc
 Partit Popular de Catalunya secció del Partit Popular a Catalunya
 Partit Popular de Galícia secció gallega del Partit Popular que funciona de manera autònoma des del 1991
 Partit Popular de Navarra secció del Partit Popular a Navarra
 Partit Popular de la Comunitat Valenciana secció del Partit Popular al País Valencià 
 Nuevas Generaciones del Partido Popular organització juvenil del Partit Popular.

 Partit Popular Gallec (Partido Popular Galego PPG), partit galleguista de centre, fundat en juliol de 1976
 Partit Popular Canari (PPC) partit nacionalista canari fundat el 22 d'octubre de 1901 com a Partit Popular Autonomista
 Partit Popular Demòcrata Cristià (PPDC) partit polític centrista d'orientació demòcrata cristiana, fundat el 1977
 Partit Popular de Catalunya (1973-1976) organització política creada el 1973 escindida del Front Nacional de Catalunya 
 Partido Popular Regional Valenciano (PPRV) partit polític conservador i regionalista de dretes fundat a València el 1975
 Partido Popular (1976) partit polític espanyol fundat per Pío Cabanillas i José María de Areilza al novembre de 1976
 Itàlia:
 Partit Popular Italià, dos partits polítics italians separats en el temps
 Partit Popular Trentino Tirolès (PPTT) partit polític regional, actiu a la Província de Trento, d'inspiració autonomista
 Südtiroler Volkspartei (SVP, Partit Popular del Tirol del Sud), partit polític italià
 Letònia: Partit Popular (Letònia), partit polític de Letònia d'ideologia conservadora fundat el 1998
 Luxemburg: Partit Popular Social Cristià, partit polític de Luxemburg membre del Partit Popular Europeu
 Macedònia del Nord: VMRO-Partit Popular, partit polític de Macedònia del Nord fundat el 2004
 Moldàvia: Partit Popular Democristià (Moldàvia), partit polític democristià de la república de Moldàvia
 Noruega:
 Partit Popular Liberal (Noruega), partit polític de Noruega d'ideologia liberal format el 1972
 Partit Popular Liberal (Noruega, 1992) (Det Liberale Folkeparti, DLF), partit polític de Noruega fundat el 1992
 Partit Popular Radical (Det Radikale Folkeparti) partit polític de Noruega
 Partit Popular Noruec (Norsk Folkeparti, NF), partit polític de Noruega fundat el 1999 per Oddbjørn Jonstad
 Partit Popular Socialista (Noruega) (Sosialistisk Folkeparti, SF) partit polític de Noruega fundat el 1961
 Països Baixos: 
 Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) partit polític neerlandès
 Partit Popular Evangèlic (Evangelische Volkspartij, EVP) partit polític neerlandès fundat el 1981
 Partit Popular Catòlic (Katholiecke Volkspartij) partit polític neerlandès fundat el 1945
 Polònia:
 Partit Popular Polonès, partit polític de Polònia d'ideologia agrarista i demòcrata cristiana fundat el 1990 
 Partit Popular Unit (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL) partit polític polonès d'ideologia agrarista, fundat el 1949
 Partit Popular Polonès-Piast, partit polític polonès d'ideologia agrarista actiu entre 1913 i 1931
 Partit Popular (Polònia) (Stronnictwo Ludowe, SL) partit polític de Polònia, actiu des de 1931
 Partit Popular Polonès-Wyzwolenie (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie"), partit polític polonès fundat el 1915
 Portugal: Centre Democràtic Social / Partit Popular (Portugal) 
 Suècia:
 Partit Popular Liberal (Folkpartiet liberalerna) partit polític liberal suec 
 Partit Popular de Pensament Lliure (Frisinnade folkpartiet), partit polític suec fundat el 1923
 Suïssa:
 Partit Popular Democristià de Suïssa, partit polític suís democristià fundat en 1848
 Partit Popular Suís, partit d'extrema dreta
 Txèquia: Unió Democristiana–Partit Popular Txecoslovac, partit partit polític de la República Txeca
 Índia:
 Partit Popular Democràtic de Jammu i Caixmir, partit polític de Jammu i Caixmir (Índia) 
 Partit Popular de Kamtapur partit polític de l'Índia, que representa als koch-rajbanshi del nord-est de Bengala Occidental
 Amèrica:
 Puerto Rico: Partit Popular Democràtic que defensa l'estatus actual de Puerto Rico amb els EUA com a territori no incorporat